Victoriastadion oder Viktoriastadion ist der Name von Sportstätten:
 in Gibraltar: Victoria Stadium (Gibraltar)
 in Lund, Schweden: Victoriastadion (Lund)
 in Northwich, Großbritannien: Victoria Stadium (Northwich)
 in Prag, Tschechien: Stadion Viktoria
 in Stoke-on-Trent, Großbritannien: Victoria Ground

Siehe auch:
 Stadion Hoheluft in Hamburg, Spielstätte des SC Victoria Hamburg
 Victoria Stadium